Луна се може односити на:

 Месец, природни сателит планете Земље
 Луна (митологија), римска верзија Селене, грчке богиње Месеца
 Луна (рок група), српска рок група
 Луна (денс група), српска денс група
 Луна (кеј-поп група), јужнокорејска кеј-поп група
 Луна (певачица), бугарска певачица
 Луна (ТВ серија), колумбијска ТВ серија
 Луна (Ескарсега), Мексико
 Луна (Нови Мексико), Мексико
 Луна (Сото ла Марина), Мексико
 Луна (Тулум), Мексико
 Луна (Виченца), Италија
 Луна (Сату Маре), Румунија